

Sigle
 WKD – sigla della Warszawska Kolej Dojazdowa (Ferrovia Suburbana di Varsavia)

Codici 
 wkd – codice ISO 639-3 della lingua wakde